Dwie sąsiednie góry w Paśmie Łososińskim Beskidu Wyspowego, różnica wzniesień wynosi ok. 41 metrów, wzajemna odległość ok. 1200 metrów:
 Sałasz, Sałasz Wschodni, Sałasz Wielki – góra na granicy między wsiami Żmiąca i Mordarka,
 Sałasz Mały, Sałasz Zachodni – góra na granicy między wsiami Jaworzna i Mordarka.
 Sałasz – nazwa ta czasem stosowana jest również – w lokalnym (dla Beskidu Wyspowego) nazewnictwie potocznym, oraz na niektórych mapach – na określenie tej części pasma, w skład której wchodzą (łącznie) obydwie góry wyszczególnione powyżej (błędnie Sałasz Zachodni nie jest brany wówczas pod uwagę jako szczyt lecz jako łagodne zbocze Sałasza Wschodniego).
 Sałasz – gwarowe określenie szałasu (zarówno budynku jak i gospodarstwa pasterskiego) u górali.